Зябинское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — село Зяба.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1004 человека, в том числе 480 мужчин и 524 женщины.

Населённые пункты 
 посёлок Зяба
 посёлок Боровской
 посёлок Пашенный
 посёлок Подъвыездный

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области